Олинтла има више значења:

 Општина Олинтла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Олинтла (Олинтла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику